Hortobágy, tájegység Magyarországon
Hortobágyi Nemzeti Park
Hortobágy, Hajdú-Bihar megyei község
Hortobágy magyarországi folyó 
Hortobágy romániai folyó
Hortobágy-Berettyó, vízfolyás Magyarországon

Lásd még:
Hortobágy-hegység, az Oltmelléki-hegysorhoz tartozó hegység Romániában
Hortobágyfalva, település Romániában, Szeben megyében
Hortobágyi páncéloscsata
Hortobágyi-rendszer
Hortobágy-halastavi Kisvasút
Hortobágyi kényszermunkatábor